«Между небом и землёй»:
 Между небом и землёй (фильм, 1942) — немецкий художественный фильм.
 Между небом и землёй (фильм, 1975) — советская музыкальная комедия.
 Между небом и землёй (фильм-спектакль, 1977) — советский телевизионный фильм-спектакль, режиссёр — Валерий Фокин.
  — азербайджанский фильм режиссёра Вагифа Мустафаева.
 Между небом и землёй (фильм, 2005) (Just Like Heaven) — романтическая комедия по мотивам романа Марка Леви.